Brimelow ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Brimelow (* 1949), britische Beamtin
 Thomas Brimelow, Baron Brimelow (1915–1995), britischer Diplomat und Politiker (Labour Party)